Дефектне лідерство — Для Барбари Келлерман «поганий» означає або неефективний у значенні «не вдається здійснити бажану зміну», або неетичний, або обидва.

Вона розширює широке визначення неетичного, щоб включати порушення «загальних кодексів пристойності та гарної поведінки», підкреслюючи один із принципів Джеймса Макгрегора Бернса (Burns, цит. у Kellerman, 2004, p.34), що «етичні лідери ставлять потреби своїх послідовників перед своїми власними. Неетичні лідери цього не роблять». Цей дозволений діапазон значень є більш нагадливим, ніж визначення «порушення правил» у словнику Любіта, що дозволяє Келлерману усунути багато надто впізнаваних недоліків лідерства, більш серйозні з яких можна найкраще пояснити в термінах трансформації, як невдачі в натхненні; розширення можливостей; формування довіри; або пошук «більшого загального блага» (Northouse, 2009, p186).

«Людина-тварина нагадує бабуїна», — каже Келлерман. Вона стверджує, що лідерство і примус не пов'язані між собою, і, що без стримувань і противаг «владою напевно зловживатимуть». Протиставляючи цю картину агресивного альфа-самця з спостереженням, що більшість сучасних академічних досліджень про лідерство мають оптимістичний ухил, вона пропонує нагадування, що "люди в природному стані не є, у звичайному розумінні, слово «добре», і закликає до більш свідомого вивчення темної сторони лідерства.

На основі свого аналізу сотень тематичних досліджень Келлерман розробляє власну типологію, перераховуючи сім окремих категорій поганого лідерства: некомпетентне; жорсткі; нестриманий; черствий; корумпований; острівний; зло, яке вона ілюструє розповідями про відомих поганих лідерів, що відкривають очі. Потім вона прописує деякі найкращі методи керівництва, призначені для обмеження такої поведінки павіана.

Примітки 

Лідерство